Philipsburg (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana
 Philipsburg (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Philipsburg (Sint Maarten), capital i ciutat de l'estat de Sint Maarten (Antilles)